Marcel Rohner, né en 1964, est un manager financier suisse.
 Marcel Rohner, né en 1964, est un bobeur suisse.